Открытый чемпионат Хорватии 2013 — 24-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Умаге, Хорватия, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2013 году турнир прошёл с 18 по 28 июля.

Первым сеянным в одиночном турнире был Ришар Гаске (№ 9 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Томми Робредо выигрывает свой 2й одиночный титул в сезоне и 12й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Фабио Фоньини сыграл свой 3й одиночный финал в сезоне и 5й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Мартин Клижан выигрывает свой дебютный парный титул в сезоне в основном туре ассоциации.
 Давид Марреро выигрывает свой 2й парный титул в сезоне и 8й за карьеру в основном туре ассоциации. На этом турнире он побеждает второй год подряд (в 2012 в паре с Фернандо Вердаско).

См. также 
 Открытый чемпионат Хорватии

 Мировой тур ATP 2013

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт  
 
 

Хорватия
Теннис
Июль 2013 года
2013